sukcesja – następstwo prawne
 sukcesja tronu
 sukcesja apostolska
 sukcesja ekologiczna:
 sukcesja wtórna
 sukcesja pierwotna
 Sukcesja – dawne centrum handlowo-rozrywkowe w Łodzi
 Sukcesja – serial stacji HBO